Ziemięcin est le nom de plusieurs localités polonaises :

 Ziemięcin, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Ziemięcin, village de la voïvodie de Łódź
 Ziemięcin, village de la voïvodie de Mazovie